Schmidtbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schmidtbauer (* 1961), deutscher Redakteur und Publizist
 Hans Peter Schmidtbauer (* 1949), österreichischer Journalist und Geschäftsführer des Standard 1996–2000
 Paul Schmidtbauer (1892–1974), österreichischer Maler, Radierer und Lithograf 
 Peter Schmidtbauer (* 1949), österreichischer Bibliothekar 

Siehe auch:
 Schmidbauer
 Schmiedbauer
 Schmittbaur